Lauritz Christiansen kan henvise til flere personer:

 Lauritz Christiansen (sejlsportsmand) (1867-1930)- norsk sejler
 Lauritz Christiansen (atlet) (1892–1976) - dansk atlet